Chono (volk), volk in Chili
 Chono (geslacht), geslacht van vlokreeften